

Patronyme 

 Alexandre Pierre Julienne de Bélair ( - Paris ✝  - Villecresnes), militaire français du  ;
 Anne Bocquillon-Liger-Belair (1945-2015), femme de lettres belge francophone sous le pseudonyme de Gudule ;
 Antoine Alexandre Julienne de Bélair ( - Paris ✝  - Saint-Mandé), général d'Empire ;
 Bianca Belair, nom de ring de la catcheuse américaine Bianca Blair ;
 Charles Belair, général de brigade haïtien ;
 d’où le lycée Charles-Belair (Haïti) ;
 Fernand de Belair (1849-1928), peintre français ;
 Gérard Liger-Bélair, modéliste, auteur du plan de la Licorne dans l'album le Secret de La Licorne de Tintin par Hergé ;
 Judith Bélair-Kyle, ex-membre du conseil exécutif de la Fédération étudiante collégiale du Québec ;
 Liger-Bélair, chef de corps du  de hussards français ;
 Louis Liger-Belair (1772-1835), général français de la Révolution et de l’Empire ;
 Paul Bocquillon Liger-Belair, décorateur français sur faïence et porcelaine de la première moitié du  ;
 Pierre de Belair (1892-1956), peintre français ;
 Réginald Bélair, député du Parti libéral du Canada de la circonscription Timmins—Baie Jamesde l'Ontario au parlement fédéral du Canada ;
 Sanité Belair (1781-1802), révolutionnaire et officier de l'armée d'Haïti de Toussaint Louverture.

Toponyme

Australie 
 Belair, Australie-Méridionale

Canada 
 Bélair et Val-Bélair, anciennes municipalités du Québec, la seconde ayant succédé à la première qui a fusionné avec Val-Saint-Michel, maintenant un quartier de la ville de Québec;
 Rivière Belair, affluent de la rivière Chaudière, au Québec.

États-Unis 
 Belair, Floride
 Belair, Géorgie
 Belair, Louisiane

France 
 Champagnac-de-Belair, commune de Dordogne
 Le château Belair, domaine classé premier grand cru de Saint-Émilion

Luxembourg 

 Belair est un quartier de la ville de Luxembourg

Sainte-Lucie 

Belair est une ville de l'île de Sainte-Lucie

Autres 
 Belair, compagnie aérienne suisse
 Belair (dictionnaires), Base de connaissances en ligne en libre accès ( RTMKB )